20-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в американских городах Вустер, Марльбороу, Амхерст, Спрингфилд, Честнат Хилл и Бостон с 26 декабря 1995 года по 4 января 1996 года. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, в финале со счётом 4:1 обыгравшие сборную Швеции. Бронзовые медали достались сборной России.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы, две из Северной Америки.

Европа
 
 
 
 
 
 
 
 
Северная Америка

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Утешительный раунд 

 выбыла в Группу В.

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Жозе Теодор
 Защитник:  Маттиас Олунд
 Нападающий:  Джером Игинла

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Жозе Теодор
 Защитники:  Нолан Баумгартнер —  Маттиас Олунд
 Нападающие:  Джером Игинла —  Юхан Давидссон —  Алексей Морозов

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символическая сборная на молодёжном чемпионате мира 1996 года

1995 год в хоккее
Декабрь 1995 года
Январь 1996 года
Спорт в США в 1995 году
Спорт в США в 1996 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Массачусетсе
Чемпионаты мира в США